La famille des Alzateaceae fait partie  des plantes dicotylédones ; elle ne comprend qu'un seul genre  et une seule espèce Alzatea verticillata, un petit arbre originaire d'Amérique centrale.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Alzatea donné en hommage à l'astronome et géographe  mexicain José Antonio Alzate y Ramírez Santillana (1737-1799).

Classification 
En  ce taxon est inexistant.
En  cette famille a été classée dans l'ordre des Myrtales.

Liste des genres 
Selon  et  :

Liste des espèces 
Selon  :
 genre Alzatea
 Alzatea verticillata

Notes et références

Liens externes 

 
 
 Voir aussi Crypteroniaceae,  Lythraceae
 
 
 

Myrtales
Famille de plantes (nom scientifique)
Nom botanique créé d'après un nom propre